Tour de Ski 2017/2018 genomfördes under perioden 30 december 2017 till 7 januari 2018. Touren ingick i världscupen i längdåkning 2017/2018 och vanns av Dario Cologna från Schweiz på herrsidan och Heidi Weng från Norge på damsidan.

Denna upplaga av Tour de Ski bestod av totalt sex lopp som kördes i tre olika länder. Från början fanns ett sjunde lopp planerat men den klassiska sprinten den 3 januari ställdes in på grund av starka vindar. Vinnarna utsåds som vanligt efter den sista etappens karaktäristiska klättring uppför slalombacken Alpe Cermis i Val di Fiemme i italienska alperna.

Regerande segrare från Tour de Ski 2016/2017 är Sergej Ustiugov från Ryssland på herrsidan och Heidi Weng från Norge på damsidan.

Etapp 1 
 Lenzerheide, Schweiz – 30 december 2017

Damer 
Sprint, fristil

Totalställning i Tour de Ski efter en etapp:

Herrar 
Sprint, fristil

Totalställning i Tour de Ski efter en etapp:

Etapp 2 
 Lenzerheide, Schweiz – 31 december 2017

Damer 
10 kilometer, klassiskt

Totalställning i Tour de Ski efter två etapper:

Herrar 
15 kilometer, klassiskt

Totalställning i Tour de Ski efter två etapper:

Etapp 3 
 Lenzerheide, Schweiz – 1 januari 2018

Damer 
10 kilometer, jaktstart fristil

Totalställning i Tour de Ski efter tre etapper:

Herrar 
15 kilometer, jaktstart fristil

Totalställning i Tour de Ski efter tre etapper:

Etapp 4 
 Oberstdorf, Tyskland – 3 januari 2018

Etapp fyra skulle bestått av tävlingar i klassisk sprint men ställdes in på grund av kraftiga vindar.

Etapp 5 
 Oberstdorf, Tyskland – 4 januari 2018

Damer 
10 kilometer, masstart fristil

Totalställning i Tour de Ski efter fyra etapper:

Herrar 
15 kilometer, masstart fristil

Totalställning i Tour de Ski efter fyra etapper:

Etapp 6 
 Val di Fiemme, Italien – 6 januari 2018

Damer 
10 kilometer, masstart klassiskt

Totalställning i Tour de Ski efter fem etapper:

Herrar 
15 kilometer, masstart klassiskt

Totalställning i Tour de Ski efter fem etapper:

Etapp 7 
 Val di Fiemme, Italien – 7 januari 2018

Damer 
Klättring, jaktstart fristil

Totalställning i Tour de Ski efter sista etappen:

Herrar 
Klättring, jaktstart fristil

Totalställning i Tour de Ski efter sista etappen:

Referenser

Längdskidåkningssäsongen 2017/2018
2017/2018
2017 i Europa
2018 i Europa